

Наумовське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область
 Наумовське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край